Marián Šťastný, slovaški hokejist, * 8. januar 1953, Bratislava, Slovaška.

Šťastný je bil dolgoletni igralec kluba HC Slovan Bratislava v češkoslovaški ligi, od sezone 1981/82 je igral v ligi NHL za kluba Quebec Nordiques in Toronto Maple Leafs, kariero pa je končal v švicarski ligi pri klubu HC Sierre-Anniviers. 

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na štirih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po dveh zlatih in srebrnih medalj, ter enih olimpijskih igrah. 

Tudi njegova brata Peter in Anton sta bila hokejista, skupaj so igrali za kluba HC Slovan Bratislava in Quebec Nordiques. Hokejista pa sta tudi njegova nečaka, Yan in Paul, ki igrata v ligi NHL.

Leta 2010 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 72
|
| 5
| 5
| 4
| 9
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 73/74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 74/75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 74/75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 8
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 7
| 4
| 11
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 77/78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 78/79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 80
|
| 6
| 5
| 6
| 11
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 81/82
|
| 74
| 35
| 54
| 89
|
| 27
|
| 16
| 3
| 14
| 17
|
| 5
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 82/83
|
| 60
| 36
| 43
| 79
|
| 32
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 83/84
|
| 68
| 20
| 32
| 52
|
| 26
|
| 9
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 84/85
|
| 50
| 7
| 14
| 21
|
| 4
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 85/86
|
| 70
| 23
| 30
| 53
|
| 21
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HC Sierre-Anniviers
| Švicarska liga
| 86/87
|
| 27
| 23
| 19
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 383
| bgcolor="#7FFF00" | 163
| bgcolor="#7FFF00" | 213
| bgcolor="#7FFF00" | 376
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 126
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 7
|}

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Slovaški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Slovan Bratislava
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti HC Sierre-Anniviers
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih